Апробация ( — одобрение, признание):
 в римско-католическом каноническом праве — акт, который предоставляется епископу для подтверждения его фактического церковного служения;
 официальное одобрение, утверждение чего-либо после испытания, проверки;
 предварительное одобрение составленного документа перед пуском в работу.
 предыдущая, предэксплуатационная проверка в действии теоретически обоснованных технических, научных, финансово-экономических программ (проектов) и оценка эффективности их практической реализации;
 проверка на практике, в реальных условиях теоретически построенных методов;
 определение сортовых качеств посевов с целью выбора лучшего из них для семян.

Апробация в ЭСБЕ 
В конце XIX «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» описывал это понятие следующим образом:

Апробация (лат. «одобрение») — так называется вообще согласие правительства на то, чтобы известное лицо выполняло ту или другую должность или поручение, в том однако же предположении, что данное лицо доказало своё на то право и способность. В католической церкви это слово означает разрешение печатать сочинение, подлежащее цензуре епископов, поэтому на таких сочинениях в доказательство их правоверности ставится слово approbatur (одобряется).

Примечания

Ссылки 

 Approbation // Catholic Encyclopedia .

Теория государства и права
Каноническое право
Административное право